

Ґерлахово — село в гміні Бояново Равицького повіту Великопольського воєводства
 Ґерлахово — село в гміні Кшивінь Косцянського повіту Великопольського воєводства